Иса, ИСА:
 Иса — мужское имя арабского происхождения.
 Иса ибн Марьям — исламский пророк, отождествляющийся с Иисусом Христом.
 Иса — одна из рун второго атта старшего Футарка.

 Персоналии
 Иса, Исмаил (род. 1989) — болгарский футболист, нападающий.
 Иса, Леон (род. 2005) — шведский футболист, полузащитник.
 Иса, Муса (род. 2002) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Иса, Мухаммад (1948—2018) — тринидадский футбольный тренер.
 Иса, Салман (род. 1977) — бахрейнский футболист, защитник.
 Иса, Хидэнори (род. 1976) — японский биатлонист.
 Иса, Шериф (род. 1990) — нигерийский футболист, полузащитник.

Топоним
 Иса — участок нижнего течения реки Путумайо.
 Иса — село в Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана.
 Иса — посёлок в Селемджинском районе Амурской области России.
 Иса — станция ДВЖД в Амурской области.
 Иса — город и муниципалитет в Колумбии.
 Иса — город в Японии, находящийся в префектуре Кагосима.
 Иса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Иса — река в Амурской области, бассейн Быссы.
 Иса — река в России, протекает в Свердловской области.
 Иса́ — солнечный месяц в древнеиндийском календаре.

Аббревиатура
 Иса — Книга пророка Исаии.

 ИСА — Институт системного анализа РАН.
 ИСА — интегрированная система автоматизации.
 ИСА — интегрирующий счётчик ампер-часов.
 ИСА — Интернациональная Социалистическая Альтернатива.
 ИСА — инфарктсвязанная артерия — медицинский термин.
 ИСА — Инфокоммуникационный союз Азербайджана.
 ИСА — исходное событие аварии.
 ИСА — институт строительства и архитектуры МГСУ.

Примечания

См. также 
 Исаев
 Исай
 Исса
 ISA

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки